El término Lio o LIO puede hacer referencia a:

 Lio (1962-), cantante y actriz Luso-belga.
 Lio (1980), álbum de la cantante homónima.
 El lente intraocular, un tipo de lente artificial que se implanta dentro del ojo con el fin de corregir o mejorar el enfoque afectado por una disfunción del cristalino.
 El Aeropuerto Internacional de Limón (código IATA: LIO), ubicado en Limón, Costa Rica.
 Lio Rush (1994-), actor y luchador profesional estadounidense.